Проконсул:
 Проконсул (, от pro — вместо и consul — консул) — государственная должность в Древнем Риме.
 Проконсул (Proconsul africanus) — ископаемое млекопитающее из отряда приматов.